Cupa Challenge EHF Masculin este o competiție de handbal din Europa.A fost creată în 2001 când a înlocuit Cupa Orașelor EHF Masculin.Este organizată de Federația Europeană de Handbal.

Câștigătorii

Statistici

Pe club

Pe țară 

Handbal
Competiții ale Federației Europene de Handbal